Пётр Бурмистров:
 Бурмистров, Пётр Васильевич — машинист экскаватора на строительстве Братской ГЭС, Иркутская область. Герой Социалистического Труда.
 Бурмистров, Пётр Петрович (1915—1993) — советский футболист и тренер.